AFN peut faire référence à :
 Afrique française du Nord, nom donné à l'ensemble géographique colonisé par la France à la fin du , et correspondant actuellement au Maroc, à l'Algérie et à la Tunisie ;
 , station de radiodiffusion militaire des États-Unis ;
 Automate fini non déternimiste, une machine abstraite qui est un outil fondamental en mathématiques discrètes et en informatique.

AFN est un code, qui peut signifier :
 afghani, la monnaie de l'Afghanistan, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 ADVFN, une compagnie Internet sur la Bourse de Londres ;
 .